Die 44. Rallye Portugal war der sechste Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft 2010. Der Event fand vom 27. bis zum 30. Mai statt. Das Hauptquartier befand sich bei der Stadt Faro (Region Algarve). Die Rallye war auch der zweite Lauf der Junior World Rally Championship (JWRC) und der fünfte Lauf der Super 2000 World Rally Championship (SWRC).

Bericht 
Nachdem Sébastien Ogier (Citroën) in Neuseeland den ersten Sieg in seiner Karriere noch abgeben musste in der letzten Wertungsprüfung, klappte es in Portugal. Ogier gewann von 18 Wertungsprüfungen sechs und konnte WM-Leader Sébastien Loeb (Citroën) um 7,9 Sekunden distanzieren in der Gesamtwertung. Der dritte Rang ging an Dani Sordo (Citroën) und Mikko Hirvonen (Ford) verdrängte Petter Solberg (Citroën) in der letzten WP auf den fünften Rang. Ogier holte mit dem Sieg in Portugal auf in der Weltmeisterschaftstabelle und lag auf dem zweiten Platz, 38 Punkte hinter Loeb der bei der sechsten Rallye des Jahres zum sechsten Mal auf dem Siegerpodest stand.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Portugal
2010